Berwind ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Julius Berwind (1848–1936), US-amerikanischer Unternehmer 

Berwind ist der Name folgender Unternehmen:

 Berwind Corporation, ehemals Berwind-White Coal Mining Company